PNDS steht als Abkürzung für:

 Parti Nigérien pour la Democratie et le Socialisme, siehe Nigrische Partei für Demokratie und Sozialismus
 Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, siehe Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
 Sinubronchiales Syndrom (Post-nasal-drip-Syndrom)

Abkürzung